Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2016 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Stan Wawrinka je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
2016